Бата може да се отнася за:
 Бата, жаргонно име на бейзболна бухалка
 Бата, село в Област Бургас
 Бата (регион), регион в Чад
 Бата (барабани), вид африкански барабани
 Бата (град), град в Екваториална Гвинея
 Бата (компания), предприятие за производство на обувки